Gli ambasciatori (The Ambassadors) – romanzo di Henry James del 1903
 The Ambassadors – gruppo musicale italiano